EX ou Ex peut faire référence à :

Code 
 Extinct - Éteint, selon la Liste rouge de l'UICN.
 Kirghizstan, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.
 Infiniti EX.

Abréviation 
 l'Exode, dans la Bible.
 exemple.
 EXtended, un éditeur ligne par ligne des systèmes UNIX, créé par William Joy en 1976, à partir d'un code antérieur de Charles Haley.

Titre 

 EX, album de Plastikman sorti en 2014 ;
 Ex, film italien de Fausto Brizzi sorti en 2009.

Divers 
 Un ou une ex (apocope de "ex-mari", "ex-femme", "ex-mec", "ex-meuf", "ex-petit ami") est une personne avec laquelle une autre a été en couple mais ne l'est plus désormais à la suite d'une rupture.
 ex-, comme dans ex-RDA, ou ex-URSS est un préfixe qui signifie que cela appartient au passé .
 ex est un éditeur de texte ligne à ligne datant de 1976, pour les systèmes UNIX.